Betegnelsen Isfisk bruges ikke konsistent, men ses anvendt på to grupper af Pigfinnefisk:

 Underordenen Notothenioidei, de Antarktiske isfisk.
 Familien Channichthyidae (del af Notothenioidei), de hvidblodede isfisk.

Betegnelsen isfisk i betydningen Channichthyidae anvendes især i fysiologisk litteratur, mens betydningen Notothenioidei ses anvendt bl.a. i handel og fiskeribiologi.

Pigfinnefisk